Le Beau Monde peut faire référence à :

 Le Beau Monde, un téléfilm français réalisé par Michel Polac diffusé en 1981 ;
 Le Beau Monde, un film français réalisé par Julie Lopes-Curval en 2014.